BT7 ou BT-7 peut faire référence à :
 Brabham BT7, une formule 1 de l’écurie britannique Brabham Racing Organisation ;
 BT-7, un char soviétique de la Seconde Guerre mondiale.